Гжимала (Grzymała) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Гжимала, Эдвард (1906—1942) — польский священник, блаженный Римско-Католической Церкви.
 Гжимала-Седлецкий, Адам (1929—1968) — польский писатель.

См. также 
 Гржимала (герб) — польский дворянский герб.
 Гржималы — дворянский род польского происхождения.